Blochwitz bezeichnet:

 Blochwitz (Lampertswalde), einen Ortsteil von Lampertswalde im Landkreis Meißen in Sachsen
 Blochwitz (Dohna), eine Wüstung auf der Flur Bosewitz bei Dohna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen

Blochwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Blochwitz (* 1943), deutscher Physiker
 Hans Peter Blochwitz (* 1949), deutscher Opernsänger
 Hans Schulz-Blochwitz (1888–1967), deutscher Kirchenrat, Domkapitular, Genealoge und Heraldiker
 Herbert Blochwitz (1904–1944) deutscher Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer
 Martin Blochwitz (1602–1629), deutscher Mediziner
 Paul-Gerhard Blochwitz (1907–1990), deutscher Jurist und Generalstaatsanwalt
 Steffen Blochwitz (* 1967), deutscher Radsportler
 Wolfgang Blochwitz (1941–2005), deutscher Fußballspieler